Мументалер:
 Мументалер, Милагрос (род. 1977) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Мументалер, Серж (род. 1953) — швейцарский футболист, судья.